Села
 Губин — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Губин — Київська область, Вишгородський район, колишній (до 2020 року) Іванківський район
 Губин — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Губин — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Природоохоронна територія
 Губин — заказник, Волинська область

Див. також 
 Губін (значення)
 Губин Перший